Cięcie (ang. The Cut, 2009-2010) – brytyjska opera mydlana dla młodzieży (w Polsce jako serial sensacyjny).

Obsada 
 Scarlett Bowman jako Rosa Willis
 Jessica Dickens jako Antonia 'Toni' Loxley
 Lara Goodison jako Marla Lucy Mackinnon
 Edward Green jako Thomas 'Tommy' Fitzpatrick
 Matt Kane jako Stephen Mackinnon
 Dermot Martin jako Daniel 'Mack' Mackinnon
 Billie North jako Olive Loxley
 Tilly Wood jako Amy Mackinnon
 Maisie Crossland jako Francesca 'Frankie' Stern
 Deborah May jako Catherine Cadence
 Alex Roe jako Elliott Baden
 Connor Scarlett jako Alex Fitzpatrick
 Wilfred Taylor jako Cameron Benedick
 Stephanie Blacker jako Ruby Hathaway
 Tosin Cole jako Noah Achebe
 Kellie-Rose Demmel jako Taylor Mackinnon
 Stephen Hagan jako Ryan Hathaway
 Luke Newton jako Luke Atwood
 Dominic Sherwood jako Jack Simmons/Andrew Cromwell
 Samuell Benta jako Jay Kelso
 Duane Henry jako Rory Andrews
 Alice Southwood jako Fin Scott
i inni

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie telewizji AXN - Strat Intrnational PolskaTekst: Maria SobolewskaCzytał: Radosław Popłonikowski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne opery mydlane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010